n-угольный осоэдр — мозаика из двуугольников на сферической поверхности, где каждый такой двуугольник имеет две общие вершины (противоположные точки сферы) с другими двуугольниками.

Правильный n-угольный осоэдр имеет символ Шлефли {2, n}, а каждый двуугольник имеет внутренний угол 2π/n радиан (360/n градусов.

Осоэдры как правильные многогранники 
Для правильных многогранников, символ Шлефли которых равен {m, n}, число многоугольных граней можно найти по формуле:

 

Правильные многогранники, известные с античных времён, являются единственными многогранниками, дающими в результате деления целое число для m ≥ 3 и n ≥ 3. Ограничение m ≥ 3 приводит к тому, что многоугольные грани должны иметь по меньшей мере три стороны.

Если рассматривать многогранники как сферическую мозаику, это ограничение может быть ослаблено, поскольку двуугольники можно рассматривать как сферические двуугольные фигуры, имеющие ненулевую площадь. Допущение m = 2 порождает новый бесконечный класс правильных многогранников, то есть осоэдров.

Калейдоскопическая симметрия 
Двуугольные грани 2n-осоэдра , {2,2n}, представляют фундаментальные области : Cnv, [n], (*nn), порядок 2n. Области зеркального отражения можно показать, используя поочерёдную раскраску двуугольников. Рассечения двуугольников на два сферических треугольника создают бипирамиды и определяют диэдрическую симметрию Dnh, порядок 4n.

Связь с телами Штейнмеца 
Четырёхугольный осоэдр топологически эквивалентен бицилиндру, пересечению двух цилиндров под прямым углом.

Производные многогранники 
Двойственным многогранником n-угольного осоэдра {2, n} является n-угольный диэдр, {n, 2}. Многогранник {2,2} самодвойственен и является осоэдром и диэдром одновременно.

Осоэдр можно модифицировать тем же способом, что и другие многогранники, порождая  варианты. Усечённый n-угольный осоэдр — это n-угольная призма.

Бесконечноугольный осоэдр 
В пределе осоэдр становится бесконечноугольным и представляет собой двумерное замощение:

Осотопы 
Многомерные аналоги, в общем случае, называются осотопами. Правильный осототоп с символом Шлефли {2,p,…,q} имеет две вершины и в обеих вершинах вершинной фигурой служит {p,…,q}.

Двумерный осотоп (многоугольник) {2} — это двуугольник.

Этимология 
Термин «осоэдр» (hosohedron) предложен Г. С. М. Коксетером и, возможно, происходит от греческого ὅσος (осос) «сколь угодно», что указывает на возможность осоэдра иметь «сколь угодно много граней».

См. также 
 Многогранник
 Политоп

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Многогранники
Замощения